Георгий II Багратиони (; 1054—1112) — царь Грузии с 1072 по 1089 год. Происходил из династии Багратиони. Был внуком царя Георгия I. Правил после своего отца Баграта IV.

Правление 
Во время его царствования усилилось противоборство с аристократией, начали возникать заговоры знати против царской власти. Этим воспользовались властители Сельджукского государства. В 1073 году сельджукские эмиры Гянджи, Двина и Дманиси вторглись в Грузию и были разбиты Георгием II, который успешно взял крепость Карс. Ответный удар Сельджука Амира Ахмада нанес поражение грузинам при Квелисцихе.

Вследствие этого центральная власть в Грузии ослабла. Это привело к устранению Георгия II от власти. Новым царём стал его сын Давид IV. Однако Георгий II оставался номинальным соправителем государства до своей смерти в 1112 году.

Примечания

Литература 
 Lordkipanidze, Mariam Davydovna; Hewitt, George B. (1987), Georgia in the XI—XII Centuries, pp. 76–78. Ganatleba Publishers: Tbilisi.

Багратионы Грузинского царства
Цари Грузии
Правители Европы XI века
Правители Азии XI века
Нобилиссимы